Sänger oder Saenger steht für:

 Sänger, singende oder im Gesang ausgebildete Person, siehe Gesang
 Sänger (Familienname), auch Saenger – siehe dort zu Namensträgern
 Sänger, Familien der Singvögel
 Sänger (Raumtransportsystem), Raumgleiter-Konzept
 Saenger (Mondkrater), benannt nach Eugen Sänger
 Der Sänger, Ballade von Johann Wolfgang von Goethe (1783)
 Der Sänger (Brentano), Erzählung von Clemens Brentano (1801)

Siehe auch:
 Kammersänger (Ehrentitel)
 Konzertsänger (klassische Musik)
 Fritz-Sänger-Preis (Journalismuspreis)
 Senger (Begriffsklärung)
 Sanger (Begriffsklärung)